

Patronyme 
 Enrique Bátiz, (1942- ), un pianiste et chef d'orchestre mexicain.
 Jorge Bátiz,(1933- ), un coureur cycliste argentin.

Toponyme 

 Batiz, quartier de la ville de Fruiz, en Biscaye (Espagne).

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme